La Tiger Cup 1996 fu la prima edizione del Campionato dell'ASEAN di calcio. Fu ospitata da Singapore dal 1° al 15 settembre. Parteciparono 10 nazionali del Sud-est asiatico, comprese 4 invitate.

Squadre
Alla competizione parteciparono i sei membri fondatori della ASEAN Football Federation (AFF) e quattro nazionali invitate.

Membri fondatori

Invitate

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Scontri a eliminazione diretta

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Classifica marcatori 

7 gol
 Natapong Sritong-in

6 gol
 K. Sanbagamaran

5 gol
 Kiatisuk Senamuang

4 gol
 Kurniawan Dwi Yulianto
 Peri Sandria
 Samsurin Abdul Rahman
 Win Aung
 Fandi Ahmad
 Vo Hoang Buu

3 gol
 Fachri Husaini
 Eri Irianto
 M. Chandran
 Phithaya Santawong
 Worrawoot Srimaka
 Lê Huỳnh Đức

2 gol
 Anuar Abu Bakar
 Maung Maung Htay
 Maung Maung Oo
 Myo Hliang Win
 Tran Cong Minh
 Nguyen Hong Son

1 goal
 Irwan Mohammad
 Nuth Sony
 Robby Darwis
 Ansyari Lubis
 Aples Gideon Tecuari
 Savatdy Saysana
 Luang Amath Chalana
 Channiphone Keolakhone
 Khenkitisack Bounlap
 Phimmasean Phonesavanh
 Azman Adnan
 Zainal Abidin Hassan
 Rosdee Sulong
 Tin Myo Aung
 Hasnim Haron
 Steven Tan
 Lim Tong Hai
 Nguyen Huu Dang
 Huynh Quoc Cuong

Autogol
 Yeyen Tumena
 Azmil Azali

Collegamenti esterni 
 Tiger Cup 1996 su ASEAN Football Federation Official Website
 Tiger Cup 1996 su RSSSF
 Tiger Cup 1996 su ThaiFootball.com

Calcio nel 1996
1996